Erik Malm kan syfta på:

* Erik Malm (1878–1952), svensk bergsingenjör och industriman
 Erik Malm (1909–1994), svensk jurist och ämbetsman